Харьяга — топоним в России:

Харьяга (приток Харьягского Шара) — река, приток Печоры в Ненецком АО.
Харьяга — посёлок сельского типа в устье реки Харьяга, в Усть-Цилемском районе Ненецкого АО.